W przeszłości istniały (przejściowo jednocześnie) trzy różne gminy o tej samej nazwie:

 gmina Gosławice – dawna gmina, powiat koniński, woj. łódzkie/poznańskie (a następnie woj. konińskie)
 gmina Gosławice – dawna gmina, powiat radomszczański, woj. łódzkie
 gmina Gosławice – dawna gmina, powiat opolski, woj. opolskie